Your Honor puede hacer referencia a las siguientes series de televisión:

 Your Honor (serie surcoreana) (2018)
 Your Honor (serie estadounidense)''' (2020)